

Махамбетський сільський округ — адміністративна одиниця, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Махамбетський сільський округ — адміністративна одиниця, Махамбетський район, Атирауська область